Franz Kraus ist der Name folgender Personen:
* Franz Kraus (Höhlenforscher) (1834–1897), österreichischer Höhlenforscher
 Franz Kraus (Verleger) (1879–1962), sudetendeutscher Verleger
 Franz Kraus (SS-Mitglied) (1903–1948), deutscher SS-Sturmbannführer
 Franz Kraus (Skisportler) (1913–1942), tschechoslowakischer Skispringer
 Franz Kraus (Politiker), österreichischer Politiker (ÖVP), Steiermärkischer Landtagsabgeordneter 
 Franz Kraus (Ingenieur) (* 1947), deutscher Elektroingenieur und Industriemanager
 Franz Anton Kraus (1705–1752), deutscher Maler
 Franz Dietrich Kraus (1667–??), Schweizer Maler
 Franz Xaver Kraus (1840–1901), deutscher Kunst- und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Franz Krauß (Franz Ktauss)
 Franz Krausz (1905–1998), israelischer Grafiker